Octaedro puede tener los siguientes significados:

 Octaedro - un poliedro de ocho caras.
 Octaedro truncado - un sólido de Arquímedes obtenido de truncar un octaedro.
 Octaedro triakis - un sólido de Catalan.
 Octaedro - un libro de Julio Cortázar. 
 Octaedrita - mineral del Óxido de titanio (IV), también conocido como anatasa.